Offerton (Derbyshire) – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Offerton (Wielki Manchester) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Offerton (Tyne and Wear) – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)